Nancye Bolton e Thelma Coyne hanno battuto in finale Dodo Bundy e Dorothy Workman 9-7, 6-4.

Teste di serie 

 Dodo Bundy /  Dorothy Workman (finale)
 Nancye Bolton /  Thelma Coyne (Campionesse)

 Nell Hopman /  Dot Stevenson (quarti di finale)
 Joan Hartigan /  Emily Westacott (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1938